Desmocerini é uma tribo monotípica de cerambicídeos da subfamília Lamiinae, com distribuição na região neoártica.

Gênero
 Desmocerus (Dejean, 1821)

Referências

Lamiinae
Tribos monotípicas de cerambicídeos